Der Begriff Seekreis tritt in folgenden Zusammenhängen auf:
 Mansfelder Seekreis, ehemaliger Landkreis in Preußen bzw. der DDR (1816–1950)
 Seekreis (Baden 1832 bis 1864), ehemaliger Kreis im Großherzogtum Baden
 Bodenseekreis, Landkreis in Baden-Württemberg
 Polnischer Seekreis (= Morski powiat), siehe Landkreis Neustadt (Westpr.)